George Kruck Cherrie (1865-1946), naturaliste américain ;
 Peter Cherrie (1983-), gardien de football écossais ;
 Cherrie, le label d'une compagnie de disque indépendante.